Бифон може бити:
 Жорж Бифон-француски природњак
  Бифон-град у Француској